Juniorvärldsmästerskapen i alpin skidsport 2006 avgjordes i den kanadensiska provinsen Québec, under perioden 2-7 mars 2006, som det 25:e världsmästerskapet för juniorer. Tävlingsorter var Le Massif och Mont Sainte-Anne.

Medaljfördelning

Resultat Damer

Resultat Herrar

Referenser

Externa länkar 
 JVM 2006 på FIS hemsida

Alpina skidsportsäsongen 2005/2006
Sportevenemang i Kanada
2006 i Kanada
Alpin skidsport i Kanada
Sportevenemang i Québec
2006